Вы имели в виду :
 Динамическое преобразование адреса в архитектуре Z.
 Динамическая трансляция адреса в механизме NAT.